Türkiye 1. Ligi 1988/89 was het eenendertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Een noodlottig ongeval zorgde ervoor dat dit seizoen enorm lang duurde: van 20 augustus 1988 tot en met 11 juni 1989.

Het puntenrecord dat Galatasaray SK vorig seizoen vestigde, werd dit seizoen meteen verbroken: eeuwige rivaal Fenerbahçe SK haalde 93 punten (uit twee wedstrijden minder) en daarmee ook z'n twaalfde titel. De club scoorde er lustig op los, maar het oude record van Galatasaray SK uit 1962/63 werd net niet verbroken: de teller bleef staan op 103 doelpunten. Het hoge aantal doelpunten van de ploeg uit het Aziatische deel van İstanbul werd mede mogelijk gemaakt door de nieuwe topscorer Aykut Kocaman, de latere trainer.

Nog altijd wacht Fenerbahçe SK op z'n vierde dubbel, want ook dit seizoen wilde het maar niet lukken; de finale van het bekertoernooi werd wel bereikt, maar daarin was Beşiktaş JK tweemaal te sterk; het was overigens pas Beşiktaş' tweede bekertriomf.

In dit seizoen 1988/89 bereikte Galatasaray SK als eerste Turkse club de halve finale van het Europacup I-toernooi, Na een 3-0-nederlaag in de achtste finale tegen Xamax Neuchâtel, in het eigen Ali Sami Yenstadion keerde de club het tij door de Zwitsers met 5-0 te verslaan In de halve finale was CSA Steaua Bucureşti te sterk.

Op 20 januari 1989 kwam de spelersbus van Samsunspor, die onderweg was naar de uitwedstrijd tegen Malatyaspor, in botsing met een vrachtwagen. Bij het tragische ongeval kwamen de spelers Mete Adanır en Muzaffer Badaloğlu, trainer Nuri Asan en de buschauffeur om het leven; Zoran Tomić lag bijna een half jaar in coma en werd op 14 juni het vijfde slachtoffers. Spelers als Erol Dinler, Emin Kar en Yüksel Öğüten raakten dusdanig zwaar gewond dat ze hun carrière moesten beëindigen. Alle resterende wedstrijden van Samsunspor werden reglementair 0-3 voor de tegenstander verklaard; de club eindigde hierdoor op de laatste plaats van de competitie, maar hoefde niet te degraderen. Dat bleek overigens uitstel van executie te zijn, want een jaar later volgde de onvermijdelijke degradatie dan toch.

De ploegen die in 1988/89 wel degradeerden, waren Eskişehirspor, Çaykur Rizespor en Kahramanmaraşspor; van laatstgenoemde ploeg zou 1988/89 tot nu toe het enige seizoen in de Süper Lig blijken. De drie degradanten zouden vervangen worden door twee nieuwelingen, omdat de Süper Lig werd teruggebracht tot 18 ploegen. Konyaspor en Adanaspor, de andere promovendi van het onderhavige seizoen, redden het dit jaar wel.

Kaart

Eindstand 1988/89

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

° Vanwege het busongeluk van Samsunspor nam de club niet deel aan de tweede competitiehelft; alle resterende wedstrijden werden omgezet in een reglementaire 0-3-nederlaag, met daarbij de aantekening dat Samsunspor niet hoefde te degraderen. Op het moment van het ongeluk waren Samsunspors cijfers: 18, 4, 7, 7, 12, 19, -7, 19.

Resultaten 1988/89
{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align: center"
! Thuis / Uit
! width=30|ADD
! width=30|ADA
! width=30|ALT
! width=30|ANK
! width=30|BJK
! width=30|BOL
! width=30|BUR
! width=30|ÇAY
! width=30|ESK
! width=30|FB
! width=30|GS
! width=30|KAH
! width=30|KSK
! width=30|KON
! width=30|MAL
! width=30|SAK
! width=30|SAM
! width=30|SAR
! width=30|TRA
|-
|align=right|Adana Demirspor|| bgcolor="#0000FF"| ||0-3||0-2||2-2||1-1||1-5||2-0||3-0||5-2||1-3||0-0||1-0||2-1||1-0||1-0||3-3||3-0 †||1-5 ||3-1|-
|align=right|Adanaspor||2-2|| bgcolor="#FFFF00"| ||2-1||1-0||0-1||2-0||5-0||3-1||4-0||1-3||0-0||2-0||2-1||1-1||1-3||3-3||3-0 †||1-4 ||2-2|-
|align=right|Altay SK||4-0||1-0|| bgcolor="#0000FF"| ||0-1||1-3||1-1||2-4||3-1||1-2||0-3||0-4||0-1||2-1||4-2||3-0||0-0||3-0 †||3-3 ||2-1|-
|align=right|MKE Ankaragücü||2-2||0-0||3-1|| bgcolor="#FFFF00"| ||1-2||1-0||1-0||2-1||1-2||1-1||0-1||7-0||3-2||2-0||2-1||0-0||1-0||2-1||2-0|-
|align=right|Beşiktaş JK||2-0||4-1||3-0||3-1|| bgcolor="#0000FF"| ||0-0||3-2||4-0||3-0||2-0||0-1||7-0||2-0||4-0||4-0||4-1||3-0 †||1-0||2-0|-
|align=right|Boluspor||0-2||2-1||2-0||1-0||1-1|| bgcolor="#FFFF00"| ||2-0||2-1||4-0||0-2||0-0||1-0||2-3||0-1||1-0||5-2||2-0||0-1||2-0|-
|align=right|Bursaspor||1-0||1-0||2-0||0-0||1-1||1-1|| bgcolor="#0000FF"| ||1-2||2-1||0-1||1-0||1-1||1-1||2-0||3-2||3-0||3-0 †||2-1||0-6|-
|align=right|Çaykur Rizespor||2-1||2-2||0-2||2-0||1-1||2-0||2-1|| bgcolor="#FFFF00"| ||0-0||0-5||1-3||2-0||1-1||2-0||2-2||2-0||0-0||1-3||0-2|-
|align=right|Eskişehirspor||3-2||2-1||1-1||1-2||0-1||0-0||2-1||1-0|| bgcolor="#0000FF"| ||2-7||1-1||3-0||0-0||0-2||2-1||2-2||2-0||0-1||0-0|-
|align=right|Fenerbahçe SK||6-0||1-0||4-0||5-1||2-1||4-2||3-1||3-0||3-1|| bgcolor="#FFFF00"| ||1-0||4-1||2-0||4-1||6-1||2-0||0-0||3-2||5-1|-
|align=right|Galatasaray SK||4-1||7-3||2-1||5-2||1-4||4-0||2-1||2-0||1-0||1-1|| bgcolor="#0000FF"| ||6-0||4-1||3-1||6-0||1-1||4-0||1-2||2-0|-
|align=right|Kahramanmaraşspor||1-3||2-2||1-0||0-2||0-2||0-1||1-2||0-0||0-0||0-0||1-1|| bgcolor="#FFFF00"| ||1-1||0-0||2-1||0-0||1-1||0-1||1-2|-
|align=right|Karşıyaka SK||2-3||1-0||1-2||2-2||1-1||2-2||2-2||4-1||3-0||1-2||0-0||2-2|| bgcolor="#0000FF"| ||1-0||1-0||2-1||3-0 †||2-1||4-3|-
|align=right|Konyaspor||2-1||2-0||3-0||0-1||1-2||2-3||3-1||1-1||2-1||1-5||1-0||3-0||1-0|| bgcolor="#FFFF00"| ||3-3||1-0||1-0||0-0||0-1|-
|align=right|Malatyaspor||2-1||2-3||3-3||1-1||1-1||3-2||1-0||4-2||3-2||1-1||0-0||3-1||2-1||7-2|| bgcolor="#0000FF"| ||3-0||3-0 †||2-2||1-1|-
|align=right|Sakaryaspor||2-1||0-0||1-0||0-2||0-3||1-0||2-0||2-1||0-2||1-4||1-3||4-1||2-0||4-2||3-1|| bgcolor="#FFFF00"| ||0-1||3-1||1-0|-
|align=right|Samsunspor||3-0||3-0||1-1||0-3 †||0-0||0-3 †||1-0||0-3 †||0-3 †||0-3 †||0-3 †||0-3 †||1-2||0-3 †||1-1||0-3 †|| bgcolor="#0000FF"| ||0-1||0-0|-
|align=right|Sarıyer GK||3-1||2-1||1-1||2-2||1-3||2-1||1-1||2-0||1-0||3-4||3-1||3-0||2-1||2-0||2-1||3-0||3-0 †|| bgcolor="#FFFF00"| ||2-3|-
|align=right|Trabzonspor||4-1||2-1||1-1||2-0||2-1||3-0||1-1||5-0||2-0||0-0||3-2||2-1||2-0||0-1||2-0||1-0||3-0 †||1-0'''|| bgcolor="#0000FF"|
|}

† Reglementaire uitslag.

 Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Adanaspor (kampioen A Grubu 1. Lig 1987/88)
 Kahramanmaraşspor (kampioen B Grubu 1. Lig 1987/88)
 Konyaspor (kampioen C Grubu'' 1. Lig 1987/88)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Denizlispor (nummer 17 Süper Lig 1987/88)
 Kocaelispor (nummer 18 Süper Lig 1987/88)
 Gençlerbirliği SK (nummer 19 Süper Lig 1987/88)
 Zonguldakspor (nummer 20 Süper Lig 1987/88)

Topscorers 1988/89

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1988/89